|-
| 168601 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168602 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168603 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168604 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168605 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168606 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168607 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168608 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168609 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168610 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168611 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168612 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168613 - ||  || 7 ianuarie 2000 ||  || , 
|-
| 168614 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168615 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168616 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168617 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168618 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168619 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168620 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168621 - ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 168622 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168623 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168624 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168625 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168626 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168627 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168628 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168629 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168630 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168631 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168632 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168633 - ||  || 12 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168634 - ||  || 15 februarie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 168635 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 168636 - ||  || 2 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168637 - ||  || 4 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168638 - ||  || 12 februarie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 168639 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168640 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168641 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168642 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168643 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168644 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168645 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168646 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168647 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168648 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168649 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168650 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168651 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168652 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168653 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168654 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168655 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168656 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168657 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168658 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168659 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168660 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168661 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168662 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168663 - ||  || 15 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168664 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168665 - ||  || 9 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168666 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168667 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168668 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168669 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168670 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168671 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168672 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168673 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168674 - || 2000 FC || 24 martie 2000 ||  || 
|-
| 168675 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168676 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168677 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168678 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168679 - ||  || 27 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168680 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168681 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168682 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168683 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168684 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168685 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168686 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168687 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168688 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168689 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168690 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168691 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168692 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168693 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168694 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168695 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168696 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168697 - ||  || 6 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 168698 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || 
|-
| 168699 - ||  || 7 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168700 - ||  || 2 aprilie 2000 ||  || , , 
|-